Mayer Gábor (1959) sífutó, sílövő
 Mayer Gábor (1967?) gazdasági mérnök, igazgató
 Mayer Gábor jégkorong-játékvezető
 Mayer Gábor (1974) autóversenyző